Nkam peut faire référence au :
 Nkam, une rivière d'Afrique et un affluent du fleuve Wouri; 
 Nkam, un département du Cameroun, un des quatre de la province du littoral.